El término Támesis puede referirse a:

 El río Támesis, importante vía fluvial del sur de Inglaterra; o
 El municipio de Támesis, ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia.

Véase también
Thames (desambiguación)